Ankenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Ankenbach (Buchbach), linker Zufluss des Buchbachs (zum Tannbach, zur Steinlach) gegenüber Belsen, Stadt Mössingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Ankenbach (Gerlosbach), linker Zufluss des Gerlosbachs gegenüber der Trissalm im Gemeindegebiet von Krimml, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Ankenbach oder Hainröder Bach (Südharz), in einer Schwinde versinkender Bach im Einzugsgebiet der Leine (zur Helme) nahe Hainrode, Gemeinde Südharz, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Ankenbach (Stiftingbach) oder Ankesbach, linker Oberlauf des Stiftingbachs (zum Leonhardbach) bis ins Stadtgebiet von Graz, Steiermark

Siehe auch:
 Angenbach
 Ankerbach